Küchenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Küchenhoff (1922–2008), deutscher Bürgerrechtler, Staatsrechtsprofessor und Politiker (SPD)
 Günther Küchenhoff (1907–1983), deutscher Rechtswissenschaftler
 Helmut Küchenhoff (* 1958), deutscher Mathematiker
 Joachim Küchenhoff (* 1953), deutscher Psychiater, Psychotherapeut und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Küchenhof